Il Congoleum Classic 1982 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 7ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Volvo Grand Prix 1982. Il torneo si è giocato a La Quinta in California, a partire dal 15 febbraio 1982.

Campioni

Singolare maschile 

 Yannick Noah ha battuto in finale  Ivan Lendl 6–3, 2–6, 7–5

Doppio maschile 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez hanno battuto in finale  John Lloyd /  Dick Stockton 6–4, 3–6, 6–2

Collegamenti esterni